Tibor beceneve
 Tibi magyar gyártmányú csokoládé
 Tibi település Spanyolországban, Alicante tartományban